Ne-Yo, Amerikaanse R&B-singer-songwriter.
 Neyo (Raa-atol), een eiland van het Raa-atol, Maldiven
 Neyo (Shaviyani-atol), een eiland van het Shaviyani-atol, Maldiven
 Neyo (Kloon), een Clone Commandant uit de Star Wars films